Турн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на північний схід від Парижа, 100 км на північ від Шалон-ан-Шампань, 7 км на північний захід від Шарлевіль-Мезьєра.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 430 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1076,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Турн
 Турн на сайті французького Національного інституту географії
 Турн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Турн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Турн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Турн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Арденни

Примітки 

Муніципалітети департаменту Арденни